Ребека Лий Мейдър () е английска актриса. Известна е с ролята си на Шарлот Луис в американския сериал „Изгубени“. През 2014 г. участва в американския сериал „Имало едно време“, изпълнявайки ролята на Лукавата вещица на запада, антагонистът и злодеят на втората част на третия сезон на сериала.

Филмография

Външни препратки 
 

Английски актриси
Родени в Кеймбридж